«Танец проклятых» () — американский фильм режиссёра Кэтт Ши и продюсера Роджера Корман, снятый в 1989 году.

Сюжет 
У стриптизёрши Джоди не всё ладится в жизни. И вот однажды она встречает обаятельного, но достаточно странного человека, который предлагает девушке 1000 долларов за возможность беседы всю ночь до утра. Но дома у незнакомца выясняется неприятная правда — этот красавчик вовсе не человек. Впрочем, странности на этом не заканчиваются — вампир оказывается изгоем среди своих и отчаянно нуждается помимо человеческой крови ещё и в простом общении.

Всё это выливается в странные отношения: вампир помогает Джоди встретиться с сыном, живущим у бывшего мужа, девушка, используя пляжный прожектор, помогает изгою хотя бы немного представить себе солнечный свет. Затем в стриптиз-клубе между ними возникает что-то типа близости. Потом вампир угощает Джоди своей кровью, что позволяет ей на какое-то время чувствовать то, что ощущают живые.

Но перед самым рассветом наступает время выбора. Девушке удаётся запереться в одной из комнат дома вампира и отодрать ставни, защищающие помещение от солнечного света. Понимая, что это фатально, вампир тем не менее входит в комнату, и его рука касается руки Джоди…

В ролях 
 Старр Андреефф — Джоди Хёртц
 Сирил О’Рейлли — вампир
 Дэбби Нассар — Донна
 Мария Форд — «учительница»
 Афена Уорси — девушка с лучевым ружьём
 Том Рубен — Кэбби
 Чак Ри — Дэниэл
 Дж. Бартелл — водитель
 Пэйсли — скинхед
 Эрик Коплин — панк

Ремейк 
В 2011 году было объявлено, что Ши снимет ремейк своего оригинального фильма: «Теперь я превратила фильм в гораздо более интересную историю любви. Мне нравится новый сценарий.»

Ссылки

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы о вампирах
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Кэтт Ши
Фильмы США 1989 года